Het ATP-toernooi van Peking 2006 (met de officiële naam China Open) werd gespeeld van 11 tot en met 17 september 2006.Het toernooi werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Olympic Green Tennis Center in de Chinese hoofdstad Peking.

Een week later vond het WTA-toernooi van Peking 2006 daar plaats.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Peking
ATP-toernooi van Peking